

Eventos 
 Francesco Redi: refutação da ideia de geração espontânea

Nascimentos

Falecimentos

Ver também 
 1667 na ciência
 1669 na ciência

Século XVII na ciência
Ciência